Fulmine è una scarica elettrica di grandi dimensioni, in genere accompagnata dal tuono, che avviene nell'atmosfera e che si instaura fra due corpi con una elevata differenza di potenziale elettrico, di solito fra nubi o fra cielo e terra.

Cinema e televisione 
Fulmine (June Madness)  – film del 1922 diretto da Harry Beaumont
Fulmine (Smoke Lightning) – film del 1933 diretto da David Howard
Fúlmine – film del 1949 diretto da Luis Bayón Herrera

Navi  
 Fulmine – cacciatorpediniere della Regia Marina completato nel 1900 e demolito nel 1921
 Fulmine – cacciatorpediniere della Regia Marina completato nel 1932 ed affondato nella battaglia del convoglio Duisburg del 9 novembre 1941

Personaggi 
 Dick Fulmine – protagonista di un fumetto italiano disegnato dal 1938 al 1955
 Fulmine – nome di diversi personaggi a fumetti DC Comics
Tavis Williams  – primo personaggio a portare il nome
Jennifer Pierce  – secondo personaggio a portare il nome
 Fulmine – personaggio dei fumetti di Rat-Man

Altro 
 Fulmine – termine araldico
 Battaglione "Fulmine" – battaglione della Xª Flottiglia MAS (RSI)